Zeslandentoernooi 2011 (mannen), een Rugby union toernooi in 2011 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2011 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2011 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2011 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2011 voor teams onder 20.